Джанлу́ка Дзамбро́тта (; 19 февраля 1977, Комо, Ломбардия, Италия) — итальянский футболист и тренер. Чемпион мира 2006.

Биография

Клубная карьера 
Дзамбротта начал свою карьеру в клубе «Комо» и провёл лишь одну игру в дебютном сезоне в Серии В, после чего «Комо» вылетел в серию C1. За следующие 2 года он стал основным игроком своей команды, а в 1997 году дебютировал в Серии А, перейдя в «Бари». Где сыграл 59 матчей за 2 сезона.

В 1999 году перешёл в туринский «Ювентус», клуб заплатил за него 8 миллионов евро. В составе «Ювентуса» он 4 раза становился чемпионом Италии (последние два титула у «Ювентуса» отобрали в связи со скандалом в итальянском футболе), 2 раза выигрывал Суперкубок, а также доходил до финала Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Летом 2006 года после коррупционного скандала в туринской команде Дзамбротта покинул клуб, за который отыграл более 200 матчей в чемпионате Италии. Он перешёл в «Барселону», с которой стал обладателем Суперкубка Испании. В 2008 году Дзамбротта вернулся в Италию, подписав контракт с «Миланом».

В 2013 году Дзамбротта вместе с Фабио Гроссо, Филлипо Индзаги и Марко Матерацци получили тренерскую лицензию UEFA Pro.

Летом 2013 года возобновил карьеру в клубе 2-го швейцарского дивизиона «Кьяссо», а также стал ассистентом главного тренера.

Осенью 27 ноября Джанлука возглавил «Кьяссо», сменив на этом посту играющего тренера Ришарда Кормоницкого. Соглашение рассчитано на полгода.

Карьера в сборной 
Дзамбротта дебютировал в молодёжной сборной Италии в 1998 году, а в 1999 году стал игроком национальной сборной. На чемпионате Европы 2000 Дзамбротта стал серебряным призёром. Он также принял участие в турнирах чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004, а на чемпионате мира 2006 стал обладателем золотой медали.

Достижения

Командные 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2001/02, 2002/03 (лишён чемпионских титулов 2004/05 и 2005/06 годов из-за коррупционного скандала в Серии A)
 Обладатель Суперкубка Италии: 2003

 «Барселона»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2006

 «Милан»
 Чемпион Италии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии: 2011

 Сборная Италии
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2000
 Чемпион мира: 2006

Личные 
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2004
 Входит в состав символической сборной сезона УЕФА: 2006
 Член сборной ФИФПРО: 2006
 Член символической сборной чемпионата мира 2006

Государственные награды 
 Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2006)
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2000)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте figc.it
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Кьяссо»
Кавалеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Кьяссо»
Тренеры ФК «Дели Дайнамос»
Тренеры ФК «Цзянсу Сунин»